

Sigle, code ou symbole

Sigle 
Le sigle ou l'acronyme ALO peut signifier :
 , un groupe de rock américain ;
 Association pour la Libération des Ondes, en Belgique (voir Radio libre en Belgique) ;
 Association pour la Libération des Ondes, en France (voir Radio libre en France) ;
 , un projet autrichien.

Code 
Le code ALO peut faire référence à :
 .

Symbole 
 AlO est le symbole de l'oxyde d'aluminium(II).

Anthroponyme 
 Charles-Jean Hallo, dit ALO (à cause de sa signature), est un illustrateur français.

Toponyme 
 Alo est un des deux royaumes de Futuna, en Polynésie occidentale.